Rei — título de governante
 Rei (baralho) — carta de jogar
 Rei (xadrez) — peça do jogo de xadrez
 Rede de Emissoras Independentes  — antiga rede de televisão brasileira